

Населені пункти та їхні частини
 Шимани — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Шимани — село в гміні Вонсош Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Шимани — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шимани — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шимани — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Шимани — частина села Охотниця-Дольна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки